C16 kan avse:
 Commodore 16 – en hemdatorn
 C16 (motorvagn) –  litterat på två motorvagnar på Saltsjöbanan